„Bditielnyj” () – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Bditielnyj” – niszczyciel typu Kit z przełomu XIX i XX wieku (ex-„Kit”), zatopiony w 1905 roku
 „Bditielnyj” – niszczyciel typu Bditielnyj z początku XX wieku i okresu I wojny światowej, zatopiony w 1917 roku
 „Bditielnyj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej, zatopiony w 1942 roku
 „Bditielnyj” – niezbudowany okręt patrolowy proj. 29 z okresu II wojny światowej
 „Bditielnyj” – niszczyciel proj. 30bis z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1949–1968
 „Bditielnyj” – fregata rakietowa proj. 1135 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1970–1996
 „Bditielnyj” – korweta proj. 1124 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1981–1998
 „Bditielnyj” – okręt patrolowy proj. 22460 z początku XXI wieku, w służbie od 2017 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów